liceum ogólnokształcące
 liceum pedagogiczne
 liceum profilowane
 liceum zawodowe
 Liceum – szkoła założona przez Arystotelesa